Мієн — озеро на півдні Швеції.  
 Мієн — острів на півночі Канади.  
 7706 Мієн — астероїд головного поясу, відкритий 19 березня 1993 року і названий на честь озера Мієн на півдні Швеції.